Helmschrott ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Maria Helmschrott (1759–1836), Benediktiner, Bibliothekar, Geistlicher.
 Josef Helmschrott (1915–2005), deutscher Landespolitiker (Bayern) (CSU)
 Leonhard Helmschrott (1921–2011), deutscher Politiker (DBD) und Journalist
 Robert Maximilian Helmschrott (* 1938), deutscher Komponist